Северный Давао (, ) — провинция Филиппин, известная прежде как Давао, расположенная в регионе Давао на острове Минданао. Административный центр — город Тагум.

География 
Общая площадь Северного Давао — 3463,0 км².

Граничит с провинциями: Южный Агусан на севере, Букиднон и Южный Давао на западе, Долина Компостела на востоке. На юге в берега провинции вдается залив Давао, где вблизи города Давао, расположен остров Самаль, входящий в состав провинции. В этом же месте в залив впадает и река, носящее то же название, что и город, и провинция — Давао.

Рельеф провинции — горный, на границе между Северным и Южным Давао находится крупнейший вулкан Филиппин — Апо.

История 
До 1967 года существовало другое подразделение территории. Северный Давао, Южный Давао, Восточный Давао и Долина Компостела были первоначально одной провинцией, впоследствии были разделены. Все вышепречисленные провинции сегодня составляют один административный регион. В 1970-е годы в провинцию под названием Северный Давао входила и Долина Компостела, впоследствии она была отделена.

Население 
Численность населения — 945 764 жителей (2010). Плотность населения — 273,11 чел./км².

Разговорные языки — себуано и дабавено (см. Австронезийские языки, Филиппинские языки).

Религия 
Большинство населения провинции исповедуют католицизм. Административный центр провинции город Тагум является центром католической епархии Тагума.

Административное деление 
В административном отношении делится на 8 муниципалитетов и 3 города:

Экономика 
Северный Давао — аграрная провинция, но здесь также развита и горнодобывающая промышленность, лесоразработки, коммерческое рыболовство. Основные сельскохозяйственные культуры — рис, кукуруза (маис), бананы, абака, кофе, фрукты, корнеплоды. По производству бананов провинция держит лидерство в стране, по производству риса — на острове Минданао.

В провинции имеются значительные запасы золота, серебра, меди, серы, стройматериалов (песка и гравия). В основном предприятия по добыче этих минеральных ископаемых сосредоточен в северной части провинции. В экономике здесь играет большую роль и туристический бизнес, особенно широко известен пляжами и курортами острова Самаль, куда из близлежащего порта Давао ходят суда. Здесь же расположена известная жемчужная ферма, где выращивают высококачественный искусственный жемчуг.

Ссылки 
 Официальный сайт провинции 

Провинции Филиппин